Зелімхан Аднанович Ахмадов ();  1975, Талдикорган, Казахська Радянська Соціалістична Республіка —  2002, Грозний, Чечня) – чеченський сепаратист, активний учасник Першої і Другої війни в Чечні і командувач Грозненським сектором Ічкерії. Належав до тейпу Гендергеной.

Біографія  

Зелимхан Ахмадов народився в 1975 році в сім'ї депортованих чеченців, що мешкали в Талды-курганской області Казахстану. У 1990 році сім'я Ахмадовых перебирається з Казахстану в Чечню, в місто Урус-Мартан.

Після початку Першої чеченської війни брав активну участь у військових діях, зокрема, діяв в горах Урус-Мартанівського району Чеченської Республіки

У другу війну після загибелі свого брата Різвана очолив Грозненський джамаат і вів бойові дії проти російських військ і їх союзників.

У квітні 2002 року здійснив підрив омонівців, в результаті якого 18 співробітників померли на місці

Загинув 20 вересня 2002 року.

Примітки 

Уродженці Талдикоргана
Померли в Грозному
Загинули в бою
Чеченські військовики
Учасники Першої чеченської війни
Учасники Другої чеченської війни

Посилання  
  
В Чечне обнаружен труп главаря одной из банд боевиков Зелимхана Ахмадова, 1975 года рождения (кличка «Зема»).  // «Эхо Москвы», от 16:13, 20 сентября 2002.

Чечня избавилась от Земы  // «Коммерсантъ», №171 от 21.09.2002, стр. 1.